Ilabaya bezeichnet

in Bolivien:
 Ilabaya (Sorata), Ortschaft im Municipio Sorata, Provinz Larecaja, Departamento La Paz 
 Kanton Ilabaya, Kanton im Municipio Sorata, Provinz Larecaja, Departamento La Paz

in Peru:
 Ilabaya (Río Ilabaya), Ortschaft am Río Ilabaya im Distrikt Ilabaya, Region Tacna 
 Distrikt Ilabaya, Distrikt in der Provinz Jorge Basadre, Region Tacna